Постмодерна литература е термин, използван, за да опише определени тенденции в литературата след Втората световна война на Запад, а в България и като цяло в Съветския блок след краха на комунизма (макар не веднага). Това е едновременно продължение на експериментирането, започнато от писатели в модернистичния период – фрагментаризация, парадокси, и прочее, но и реакция срещу Просвещението и неговите идеи, които са имплицитни (съдържащи се) в модернистичната литература. Постмодерната литература, като постмодернизма като цяло, е трудно да се дефинира и има малко съгласие върху характеристиките, обхвата и значението на постмодерната литература.

Значими творби на постмодерната литература

Външни препратки 
 Яна Букова, „Още нещо малко пак за думичката с П. Част І“, в. „Култура“, бр. 21 (2770), 6 юни 2014 г.
 Яна Букова, „Още нещо малко пак за думичката с П. Част ІІ“, в. „Култура“, бр. 22 (2771), 13 юни 2014 г.
 Зорница Христова, „Прът в колелото“, в. „Култура“, бр. 23 (2772), 20 юни 2014 г.
 Пламен Антов, „Постмодернизмът ни между б и п“, в. „Култура“, бр. 29 (2778), 12 септември 2014 г.